Zsófia Kovács può riferirsi a:

 Zsófia Kovács (n. 2000) – ginnasta ungherese
 Zsófia Kovács (n. 1988) – triatleta ungherese